

El intefluvio entre los ríos Salado y Copiapó son varias cuencas hidrográficas que desembocan al océano Pacífico en un tramo de alrededor de 108 kilómetros, pero que habitualmente no tienen escurrimiento superficial.

Entre ellas se pueden contar las más conocidas:
 Quebrada Flamenco,
 Quebrada El Morado y
 Quebrada Corralito (a menudo El Corralillo).

Planta desaladora de agua de mar para la Región de Atacama

Quebrada Flamenco 

Luis Risopatrón describe en su Diccionario jeográfico de Chile (1924) la quebrada de Flamenco:
Flamenco (Quebrada de). Tiene sus nacimientos en el mineral de Tres Puntas, corre hacia el W con un ancho de 4 kilómetros, hasta la aguada de San Juan, donde empieza a aparecer el caliche en capas de hasta 3 m de espesor sobre arcilla fina que alterna con caolina i greda roja; sigue con un ancho de 2 km, en un trecho de 3 km, hasta el final de los cuales se ensancha i continua así hasta la ribera del mar. Los primeros 12 km hacia el W de la aguada de La Salitrosa estan formados a ambos lados por panizos labradolíticos o dioríticos; siguen otros 12 km con cuarcitas, 3 km con una fraja granítica, vuelve la cuarcita por 6 km i después en igual trecho aparece un granito muy claro, atravesado en todas direcciones por dikes oscuros. La hoya comprende 27.292 hectáreas de superficie, es muy abundante en minerales de cobre, presenta los arbustos comunes del desierto i agua sumamente salobre i de mal gusto, apenas bebible por los animales de carga. (También llamada Salitrosa).

Francisco Solano Asta-Buruaga y Cienfuegos escribió en 1899 en su obra póstuma Diccionario Geográfico de la República de Chile sobre el lugar:
Flamenco.-—Puerto del departamento de Copiapó, situado en los 26° 34' Lat. y 70° 44' Lon. Es de buen desembarcadero en la parte nordeste y abrigado al norte y sur por alturas medianas extendidas al E. por donde se encuentran minas de cobre. Contiene una población que no pasa de 100 habitantes. Se comunica con el mineral de plata de Tres Puntas, que se halla á unos 90 kilómetros hacia el E., por un camino que baja de él al puerto por una estrecha quebrada de cauce seco.

 Quebrada del Morado 

Risopatrón describe la quebrada El Morado:Morado (Quebrada del). Con agua en numerosos puntos, corre al NW en dirección a la caleta de Obispito; tiene 84.725 hectáreas de hoya hidrográfica. (Coordenadas: 26°50' S, 70° 43' W)

Sobre el mineral El Morado escribe Astaburuaga:Morado (Mineral del).-—Se halla en el departamento de Copiapó como á 28 kilómetros hacia el E. del puerto Flamenco y de la caleta del Obispito. Sus minas son de cobre, y entre ellas se explotaron en el siglo pasado unas de plata. Quebrada del Corralillo 

La quebrada del Corralillo tiene la siguiente entrada en el Diccionario Jeográfico:Corralillo (Quebrada del). Seca, nace en las vecindades del portezuelo de El Gato i del cerro Medanoso, corre hacia el W i desemboca en la llanura de Caldera, al N del cerro Roco. (También llamada Los Corralillos. Coordenadas: 27° 08' S, 70° 20' W).

En la obra de Astaburuaga encontramos una breve descripción del paraje "Los Corralillos":Corralillos (Los).-—Paraje en el departamento de Copiapó situado al N. de Piedra Colgada en el camino que de aquí va al mineral del Morado.''

Para esta cuenca se conocen sus características geométricas: área 131 km², perímetro 81,2 km, longitud 33 km.

Véase también 

 Cuencas hidrográficas en las islas chilenas del Pacífico

Referencias

Bibliografía 

 

Interfluvio